Goulding (Florida)
 Goulding (Utah)

Personen:
 Ellie Goulding (1986), een Brits zangeres en gitariste
 Grantley Goulding (1874-1944), een Brits atleet